Кармен Сердан има више значења:

 Кармен Сердан (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кармен Сердан (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кармен Сердан (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику